ALT Linux Team (ALT – rekursywny skrótowiec) – społeczność łącząca twórców wolnego oprogramowania, pracujących nad projektami, związanymi z repozytorium Syzyf i dystrybucjami ALT Linux.

W skład zespołu wchodzą projektanci z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Estonii i Izraela. Zespół ALT liczy około 200 programistów, głównie tych, którzy nie są pracownikami spółki ALT Linux. Spółka koordynuje ten projekt i realizuje wdrażanie i wspieranie rozwiązań.

Celem projektu ALT jest rozwijanie i wspieranie szerokiego spektrum rozwiązań bazujących na wolnym oprogramowaniu, odznaczającego się wysoką niezawodnością i stopniem bezpieczeństwa, prostotą i dostępnością aktualizacji, prostym i logicznym interfejsem, standardowym i jakościowym umiędzynarodowieniem i lokalizacją.

Wszystkie własne rozwiązania ALT Linux Team są rozpowszechniane pod wolnymi licencjami. Wśród nich są też podstawowe komponenty GNU/Linux. Rozwiązania ALT Linux Team wchodzą w skład wszystkich dystrybucji ALT Linux.

Zespół ALT Linux powstał w Moskwie, w 2001 roku, z projektu IPLabs Linux Team.

Zobacz też 
 Syzyf (repozytorium)
 licencje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wiki ALT Linux Team 
 Mailing Lists , 
 System monitorowania błędów , 

Linux
Ruch wolnego oprogramowania